Природный парк Буразани () — экологический музей под открытым небом в районе Буразани, муниципалитет Коница, Эпир, вблизи албанской границы, один из центров экологического туризма в Греции.

Основная цель деятельности парка — содержание животных в достойных, природных условиях, сохранение их природного баланса, наблюдение за животными в их естественной среде, а также предоставление посетителям всей полноты полезной информации о животных и их биологических сообществах. Парк открыт для посещения все 12 месяцев в году во второй половине дня.

История 
В 1916 территорию современного парка приобрел греческий фермер Евангелос Тассос исключительно для ведения хозяйственной деятельности. Первые шаги по созданию парка осуществлены вторым поколением семьи Тассос в 1970-х годах, когда они начали покупать диких животных — в основном семьи оленей в Югославии, Италии и Австрии. За несколько десятков лет таким образом удалось создать уникальную популяцию. Третье поколение Тассос при финансовой поддержке Европейского экономического сообщества создало природный парк в нынешнем его виде.

Характеристика 

Площадь парка Буразани составляет 205 га. Флора представлена около 850 видами растений и деревьев, в том числе 51 видом диких орхидей — наибольшее число в Европе на такой ограниченной территории. Известны несколько полян диких тюльпанов . В парке зарегистрированы 113 видов бабочек из общего количества 232 видов, обитающих в Греции и 430 в Европе.

Фауна представлена 172 видами птиц, 17 видами пресмыкающихся, 12 видами рыб в водах реки Аоос, а также 22 видами рода бабок Libellula, в том числе крупнейшей в Европе. Парк населяют популяции 6 видов оленей:

 лань ()
 олень благородный ()
 критский козёл ()
 муфлон ()
 европейская косуля ()
 дикий кабан ()

Примечания

Ссылки 
 Μπουραζάν
 Περιβαλλοντικό Πάρκο και Ιστορία

Музеи Греции
Туризм в Греции
Охраняемые природные территории Греции